Gilles Ikrelef est un comédien et metteur en scène français, né le  à Tulle.

Biographie 
C’est à l’âge de neuf ans qu’il découvre son envie de théâtre en assistant à une représentation  de l’opérette Les saltimbanques à l’opéra de Lyon. Il manifeste alors le désir de devenir comédien. Cependant, ce n’est au début des années 1980, après avoir suivi l’école des sous-officiers d’active de Saint Maixent l’école, qu’il monte à Paris pour concrétiser son rêve.

En 1881 Il est rentre au Studio 34, rue Richet à Paris, où il suit les enseignements de Philippe Brigaud, Claude Mathieu, Estelle Garnier et Jean Juillard. C’est avec ce dernier qu’il découvre le texte  Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, de Blaise Cendrars, qui le poursuit encore aujourd’hui.

C’est en 1982, qu’il débute professionnellement en intégrant une équipe permanente dans un petit théâtre du 19ème arrondissement de Paris, créé par Marius Balbinot, L’Astel Théâtre (devenu aujourd'hui Bouffon théâtre). Il y fait ses premiers pas en tant que comédien, mais aussi en tant qu’assistant à la mise en scène et responsable technique du théâtre.

Ces différentes casquettes l’amènent très tôt à créer sa propre compagnie de théâtre en 1894, Cie. de La comédie d'Argos, dont il devient le directeur artistique et le metteur en scène. Commence alors une aventure théâtrale qui ne le quittera plus. Il alternera c'est propres mises en scène, dans lesquelles il jouera la plupart du temps, comme Tartuffe, ou encore l'homme et son double, avec notamment Pascal Domolon, Marc Chapiteau... Mais il travaillera aussi avec d'autres metteurs en scène. Son investissement dans le théâtre ne lui permettra que de très rares apparitions dans des séries télévisées et aussi dans une émission de divertissement, Surprise sur prise avec laquelle il collabora deux ans.

En 1998, il décide d’écrire l’histoire de son père pour tenir une promesse qu’il lui avait faite avant sa mort. Et c’est en 1999,  après avoir fini le manuscrit, qu’il part seul, à cheval, de Limoges  à Rabat au Maroc, pour porter à la famille Royale, le manuscrit de l’histoire de son père, marocain, résistant durant la seconde guerre mondiale. 1939 - 1944 "Pourtant" ou l'épopée du Lieutenant AbdelKader Ikrelef, sera édité chez l’Harmattan en 2006. Durant ce périple, intitulé Un cavalier pour la paix, les événements au Kosovo lui inspirent une pièce de théâtre, U.N. ou  renaissance d’une Utopie parue aux éditions l’Harmattan en , portée au théâtre la même année et soutenue par le Centre régional d'information des Nations unies pour l'Europe occidentale (UNRIC).

De retour du Maroc, après avoir déjà dirigé deux compagnies de théâtre, il s’implante dans le sud de la France avec le désir de faire son métier autrement. Il crée alors la Cie. sur le Chemin des Collines, qui aura pour ligne artistique de porter au public Le théâtre populaire de réflexion. Il proposera au Conseil général du Var, un projet de Résidence permanente des compagnies professionnelles de théâtre et de danse du département, dans les théâtres de collèges varois, ayant pour but de créer des proximités culturelles en milieu rural. C'est ainsi que le , sa compagnie de théâtre devient la première compagnie professionnelle varoise à être en résidence permanente dans un théâtre de collège à Besse sur Issole, petit village du cœur du Var. L'aventure dura cinq ans et continue de nos jours avec d'autres compagnies.

Aujourd’hui, il poursuit sa route dans le théâtre, avec une nouvelle structure, Cie. Des Notes et des Mots... Route enrichit de belles rencontres au fil des années, Marie Francey, Marius Balbinot, Annie Girardot, Michel Galabru, Kazem Shahryari, Israël Horovitz, Victor Haïm, Miriam Cendrars, André Neyton et bien d'autres… qui l'encouragèrent et lui donnèrent l'envie et la force de continuer...

Filmographie

Séries télévisées 
 1990 : Euroflicsde Franck Appréderis
 1995 : Seconde B de Christiane Spiero
 2000 : Sous le soleil d'Éric Summer
 2002 : 72 heures d'Olivier Panchot
 2004 : Plus belle la vie de Michel Hassan

Émissions de divertissement 
 1993-1995 : Surprise sur prise de Marcel Beliveau
 1993-1995 : Rue sans issue de Gilles Denis
 1993-1995 : La brinks de Gilles Denis
 1993-1995 : Le génie sans génie de Gilles Denis
 1993-1995 : Les mongolfières de Daniel Michaud
 1993-1995 : Dom Imax d'André-Roch Fortin
 1993-1995 : Les huissiers de Nancy Bellivau et Gilbert Dumas

Théâtre

Comédien 
 1982 : Prose du transsibérien de Blaise Cendrars, montage et mise en scène de Jean Juillard.
 1982 : Des Fabliaux à Molière, montage et mise en scène de Marius Balbinot. 
 1984 : Pitié pour les Justes, d’après Albert Camus. Mise en scène de Gilles Ikrelef. 
 1986 : Le radeau de la méduse, création et mise en scène de Saskia Cohen-Tanugi sur le travail de Speedy Graphito.
 1987 : La mouette de Tchekhov. Mise en scène de Sissia Buggy.
 1990 : Matchs d’improvisation L.I.F.I. Champigny.
 1992 : Le mariage de Barillon de Georges Feydeau et Maurice Desvallières. Mise en scène de Gilles Ikrelef.
 1993 : L’Homme et son Double de Jean-François Marchi. Mise en scène de Gilles Ikrelef.
 1994 : Extase textes de Victor Hugo. Mise en scène de Olivier Roy.
 1995 : Prose du transsibérien de Blaise Cendrars. Adaptation et mise en scène de Jérome Lebaillif et Gilles Ikrelef.
 1996 : La nuit des défis Jeunes 1996. Mise en scène de Gilles Ikrelef.
 1996 : Le Tartuffe de Molière.  Mise en scène de Gilles Ikrelef. Direction d’acteurs de Pascale Liévyn.
 1997 : Compte bloqué de Jean-Laurent Poli et Duke Lédée. Mise en scène de Gilles Ikrelef.
 1998 : Madame Huguette Française de souche, de et mis en scène par Julius Amédée Laou.
 1998 : 150 ans Commémoration piège à cons, de et mis en scène par Julius Amédée Laou.
 1999 : Le Tartuffe Molière de Molière. Mise en scène de Gilles Ikrelef.
 2001 : La farandole de la liberté, de et mis en scène par André Neyton.
 2003 : Barras de et mis en scène par André Neyton.
 2003 : Une forte odeur de pomme de Pédro Eiras, lecture mise en espace par Frédéric de Goldfiem. 
 2004 : Le roi Lear de Shakespeare. Mise en scène de Laurent Zivéri.
 2004 : U.N. (united Nations) ou Renaissance d'une Utopie, de et mis en scène par Gilles Ikrelef.
 2005 : Le malentendu de Albert Camus. Mise en scène de Marie Teissier. 
 2005 : Dieu aboie-t-il de François Boyer. Mise en scène de Laurent Zivéri.
 2009 : Les fourmis de Boris Vian. Mise en scène de Gilles Ikrelef. 
 2010 : L’automne précoce, de et mis en scène par Kazem Shahryari.
 2011 : Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo. Montage et mise en scène de Gilles Ikrelef.
 2012 : Et, si nous parlions tout simplement d’amour.  Dialogue poético-musical de Anne Green et Gilles Ikrelef. Mise en scène de Gilles Ikrelef
 2013 : Fragment de paix, par Catherine Lecoq. Errance poétique à deux voix. Textes de Jean-Pierre Siméon et Gilles Ikrelef.
 2015 : Exit de Fausto Paravidino. Mise en scène Julien T Gaunet.
 2019 : Prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, dialogue poético-musical de Véronique Mula et Gilles Ikrelef. Mise en scène de Gilles Ikrelef

Metteur en scène 
 1984 : Comment harponner le requin de Victor Haïm.
 1985 : Pitié pour les Justes d’après Albert Camus.
 1988 : Le Barmalœil comédie musicale de Martial Houvet. Montage de Gilles Ikrelef.
 1990 : Les voyages déforment les valises de Jean Hugues. Montage de Gilles Ikrelef.
 1991 : Le mariage de Barillon Georges Feydeau et Maurice Desvallières.
 1993 : L’Homme et son Double Jean-François Marchi.
 1995 : Ça va pas du tout ça ! One man show de Christian Morvan. 
 1995 : Prose du transsibérien de Blaise Cendrars. en collaboration avec Jérome Lebaillif
 1996 : Le Tartuffe de Molière - Direction d’acteurs : Pascale Liévyn.
 1996 : La Nuit des défis Jeunes 1996.
 1997 : Compte bloqué de Jean-Laurent Poli et Duke lédée.
 1999 : Le Tartuffe de Molière.
 2002 : Le Premier de Israël Horovitz.
 2004 : U.N. (united Nations) ou Renaissance d'une Utopie de Gilles Ikrelef.
 2009 : Nouvelles de Vian de Boris Vian adaptation de Françoise Évrard et Gilles Ikrelef.
 2006 : Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo adaptation de Gilles Ikrelef.
 2012 : Et, si nous parlions tout simplement d’amour. Création de Anne Green et Gilles Ikrelef.
 2019 : Prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Création de Véronique Mula et Gilles Ikrelef.

Radio

Comédien dramatiques radio 
Divers rôle dans des dramatiques Radio France,  Réalisation : Jean-Jacques Vierne
 1986 : La vie mémorable et tragique du fameux scélérat Louis-Dominique Cartouche 
 1986 : Travail 1901
 1986 : Au balcon d’Hiroshima
 1986 :  Le feuilleton du feuilleton
 1987 : Gerschwin

Publications

Biographie 
 2006 : 1939 - 1944 " Pourtant " ou l'épopée du Lieutenant AbdelKader Ikrelef  - Éditions L'Harmattan

Théâtre 
 2004 : U. N. (United Nations) ou Renaissance d'une Utopie - Éditions L'Harmattan

Liens externes 
 
 
 
 La dépèche
 Maroc Hebdo  
 Presse spectacles Gilles Ikrelef  
 Médiathèque de Tulle  
 Site Officiel

Acteur français de cinéma
Metteur en scène français
Naissance en novembre 1959
Naissance à Tulle